Gottfriedt ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Gottfriedt (* 1944), deutscher Bildhauer
 Johannes Daniel Gottfriedt (1768–1831), russischer Architekt
 Moritz Richard Gottfriedt (1817–1889), deutsch-baltischer Naturforscher